Dolly kan syfta på:

 Dolly – ett namn
 Dolly – en liten hjulförsedd vagn
 Dolly – en släpkärra
 Dolly – det första däggdjur som fötts efter att ha klonats
 Dolly – studioalbum från år 1975 av Dolly Parton